Уэрта-дель-Маркесадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Занимает площадь 38,6 км². Население — 243 человека (на 2001 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Huerta del Marquesado
 
 

Муниципалитеты Куэнки